Новаторская:
 Новаторская — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 Новаторская — строящаяся станция Троицкой линии Московского метрополитена.
 Новаторская — остановочный пункт Донецкой железной дороги в городе Красный Лиман.